Hinrichsen:
 Anke Spoorendonk, née Hinrichsen
 Eric Hinrichsen
  (1957 - 2012), femme politique danoise

Voir aussi 
 
 Heinrichs